F.C. København (forkortet FCK) er en dansk fodboldklub fra København. Klubben blev stiftet den 1. juli 1992 som en overbygning af Europas ældste ikke-engelske klub KB af 1876 og B 1903. Klubben har administration på P.H. Lings Allé 2, Østerbro i København, træningsfaciliteter på Jens Jessens Vej 12, Frederiksberg og har hjemmebane i Parken på Østerbro i København.

Klubben har været i den danske Superliga siden 1992-93 og har vundet danmarksmesterskabet 14 gange. I perioden fra 2001 til 2017 vandt klubben Superliga-medaljer 16 sæsoner i træk: 10 guld, 5 sølv og 1 bronzemedalje. Dette er rekord i dansk fodbold. Desuden har klubben vundet otte pokaltitler, heraf som den eneste dansk klub tre i træk (2015, 2016 og 2017) og har som den eneste danske klub opnået The Double fire gange og som den eneste klub to år i træk (2016 og 2017). Klubben vandt desuden både første og anden udgave af Royal League. Klubben har kvalificeret sig til europæisk gruppespil 13 ud af 14 sæsoner i perioden fra 2006/07 til 2019/20, heraf ni sæsoner i træk mellem 2006-2014. Af disse er kvalifikation sket fire gange til Champions League-gruppespillet i 2006, 2010, 2013 og 2016.

Klubben ejes af det børsnoterede firma PARKEN Sport & Entertainment A/S, der ud over F.C. København også omfatter Lalandia, kontorejendomme og Parken samt 50% af eSport-teamet North.

Historie

Starten 
F.C. København blev stiftet den 1. juli 1992 som en overbygning af Danmarks ældste klub Kjøbenhavns Boldklub (KB) og Boldklubben 1903 (B 1903). Begge klubber havde problemer, hvilket var årsagen til overbygningsløsningen. KB tjente ikke nok til at spille på sin hjemmebane, Idrætsparken og havde siden midt i firserne haft sportslige problemer, som skabte bange anelser for klubbens fremtid, og B 1903 var utilfredse med deres gammeldags stadion, og man var bange for at klubben ville få fatale problemer med økonomien, hvis klubbens mæcen, Alex Friedmann, stoppede. I slutningen af 80’erne forhandlede KB, B 1903, Frem, Lyngby Boldklub og Fremad Amager om at lave et nyt københavnsk storhold med et nyt moderne stadion som hjemmebane. KB og B 1903 endte med at være de to klubber i overbygningen som fik navnet F.C. København, hjemmebanen blev det ombyggede stadion PARKEN, bestyrelsesformand blev OL-helten Harald Nielsen, og man besluttede, at klubben skulle træne på KB's baner på Peter Bangsvej, Frederiksberg.

FCKs første landsholdsspiller Torben Piechnik' var med til at vinde EM.

Klubben havde en god trup med bl.a. de tidligere landsholdsspillere Ivan Nielsen, Pierre Larsen og Michael Manniche, og i den første sæson vandt man danmarksmesterskabet. Mesterskabet blev sikret på Brøndby Stadion mod Brøndby IF i en spændende kamp der endte 3-2 til FCK. Senere har opgørene mellem FCK og Brøndby IF udviklet sig til et lokalopgør, og kampene mellem de to klubber trækker uden sammenligning det største antal tilskuere i Superligaen. Opgørene kaldes Slaget om København eller Nyklassikeren/New Firm.

De stille år 
I sin anden sæson fik klubben sølv i ligaen og efter dette gik man ind i en miserabel periode. Blandt andet 5-0 nederlaget til det tjekkiske hold Hradec Králové i 1995 i Europa Cuppen er et godt eksempel på den nedtur klubben havde. I superligaen måtte man nøjes med det ene dårlige resultat efter det andet. Man endte som nr. 6-8 i perioden 1995-2000 med en enkelt afstikker i 1998. Højdepunkterne i denne periode var 1995 og 1997 hvor klubben fik sin første og anden pokaltitel, og i 1998 da man spillede bronze hjem i superligaen.

Flemming Østergaard 

Flemming Østergaard med kælenavnet "Don Ø" tiltrådte som direktør i 1997. Han havde været i Lyngby Boldklub inden, som han skiftede fra under stort postyr. Før tiden i Lyngby Boldklub var han adm. direktør i Kinnarps A/S, med hvilken han også indtrådte som sponsor i FC København, da klubben blev dannet i 1991. Siden hans tiltrædelse som direktør (og senere som bestyrelsesformand) er FCK blevet en af de rigere klubber i Europa. Klubben har mangedoblet sin børsnoterede værdi samt udviklet sig fra en virksomhed med ganske få ansatte til en virksomhed med flere hundrede ansatte. Under Flemming Østergaards ledelse udvidede klubben sit forretningsområde fra en fodboldklub til en koncern med basis i underholdningsbranchen. FCK blev tillige børsnoteret under navnet PARKEN Sport & Entertainment A/S som en følge af købet af PARKEN, som man sidenhen udstyrede med et skydetag. Med tiden har koncernen købt 75% af Lalandia, købt fitness.dk og i 2001 kom FCK håndbold til som en håndboldklub med hold for både damer og herrer, da PS&E overtog driften af håndboldklubben Frederiksberg IF (FIF). I 2009 indviede PS&E en ny tribune til afløsning for den gamle D-tribune i PARKEN, der stammede fra den oprindelige Københavns Idrætspark fra 1948. I tilslutning til den nye tribune var det tanken at opføre en multihal beregnet til håndbold og koncert-arrangementer, men Finanskrisen 2007-2010 medførte et stop for planerne. Finanskrisen indebar tillige, at PS&E måtte foretage væsentlige nedskrivninger af værdien af koncernens ejendomme, og koncernen realiserede i 2009 et underskud på kr. 239 millioner. Som en konsekvens af nye ejere af PS&E ønskede Flemming Østergaard at fratræde sin stilling. Dan Hammer blev udnævnt som adm. direktør, men fratrådte efter kort tid efter fælles aftale.

Brian Laudrup 
Den 10. november 1998 foretog Flemming Østergaard det største spillerindkøb i dansk fodbold i nyere tid, man hentede Brian Laudrup fra Chelsea F.C.. Brian Laudrup var blevet træt af at spille i udlandet og havde fået hjemve. Prisen for den hjemvendte stjerne blev samlet 1,2 million pund. I kontrakten (den del, der var indgået mellem FC København og Chelsea F.C.) var der en klausul der sagde at Brian Laudrup kunne fortryde skiftet inden den 31. maj 1999, og efter at have spillet 12 kampe for klubben fortrød Brian Laudrup og skiftede til Ajax Amsterdam i Holland. Han var utilfreds med den behandling han fik på de danske stadions samt den store fokus, der var på hans person og hans familie i de danske medier. Flemming Østergaard valgte derefter at udvide direktionen med en sportsdirektør, nemlig Niels-Christian Holmstrøm med direkte reference til Østergaard.

Den "gyldne" æra 

I 2001 startede klubben en periode med succes. I 7 år havde klubben lidt under dårlige resultater i Superligaen, men i 2001 formåede man at vende de sportslige fiaskoer til succes. Store investeringer blev lavet for at hente den engelske træner Roy Hodgson til klubben og købe Jacob Laursen i Derby og Ståle Solbakken i AaB til at lede holdet imod mesterskabet. Ståle Solbakken nåede kun 14 kampe for F.C. København, da hans hjerte satte ud under en træning. FCK's læge Frank Odgaard fik ham genoplivet ved hjertemassage, men Solbakken måtte stoppe sin karriere efter dette. Dette gav plads til Christian Poulsen der tog over på midtbanen. Mesterskabet blev sikret i sæsonens næstsidste kamp imod Brøndby IF, der måtte tage til takke med sølv. En af de ting 3-1-kampen vil blive husket for er Sibusiso Zuma's mål på saksespark, som blev kåret til årets mål.
Efterfølgende har man vundet yderligere 9 danmarksmesterskaber i 2003, 2004, 2006, 2007, 2009-2011, 2013, 2016 og 5 pokaltitler i 2004, 2009, 2012, 2015 og 2016 samt 2 Royal League-titler i 2005 og 2006.

Deltagelse i europæiske turneringer 

F.C. København blev grundlagt blandt andet med den ambition, at klubben hvert år skulle spille med i de store europæiske turneringer. I klubbens første år opnåedes deltagelse i Europacup-turneringerne for mesterhold og pokalvindere, men med samlede nederlag på 7-0 til både AJ Auxerre fra Frankrig (i UEFA Cuppen i 1992/1993) og AC Milan fra Italien (i Champions Cup i 1993/1994) var der tale om begrænset succes.

Klubben opnåede senere i perioden 1998-2003 en række hæderlige resultater, hvor klubben tog point fra klubber som Chelsea F.C., S.S. Lazio og Glasgow Rangers og i perioder spillede lige op mod disse hold. I 2001 lykkedes det at avancere forbi Ajax Amsterdam i UEFA Cuppen, kun for at blive slået ud af Borussia Dortmund i den efterfølgende runde.

Fra 2005 og frem har FC København imidlertid opnået større succes i de europæiske turneringer. I 2006 kvalificerede FCK sig for første gang til gruppespillet i Champions League, da klubben på udebane slog Ajax Amsterdam i den afgørende kvalifikationskamp. På holdet havde FCK store profiler som Tobias Linderoth, Marcus Allbäck, Michael Gravgaard, Jesper Christiansen og op til sæsonen havde man investeret i det største spillerindkøb siden Brian Laudrup kom til klubben: Jesper Grønkjær, mens den tidligere FCK-spiller Ståle Solbakken var blevet træner et halvt år forinden. Modstanderne i pulje F var Manchester United FC, Celtic FC og SL Benfica. På trods af at man fik 7 point, blev holdet sidst i puljen og røg ud af turneringen. Men FCK var ubesejret på hjemmebane og vandt både over Manchester United FC (1-0) og Celtic FC (3-1).

I de to efterfølgende sæsoner kvalificerede FCK sig videre til gruppespil i Europa League, og i sæsonen 2010-11 kvalificerede klubben sig for anden gang til et Champions League-gruppespil, hvor det lykkedes at kvalificere sig til det efterfølgende slutspil, hvor klubben i 1/8 finalen tabte til Chelsea FC. Deltagelsen i Champions League 2010/11 indbragte klubben 158 millioner kroner fra UEFA i præmie- og TV-penge og er pr. 2016 det største sportslige resultat klubben har opnået internationalt. Klubben opnåede efterfølgende deltagelse i gruppespillet i 2013-14 og i 2016-17.

FCK vandt endvidere i 2005 det skandinaviske mesterskab Royal League i turneringens første år, og vandt atter turneringen i 2006. I 2007 nåede klubben finalen. Turneringen har ikke været afviklet siden.

Sportslige katastrofer 
I 1995/1996 sæsonen mødte FCK SK Hradec Králové – et daværende bundhold fra Tjekkiet – som FCK tabte 5-0 til, på udebane i den første kamp, og fulgte op med 2-2 på hjemmebane. En kamp der vil huskes for ydmygelsen af hjemmeholdets unge målmand Karim Zaza. I 2004/2005-sæsonen gentog den sportslige katastrofe sig. Klubben havde vundet 2-1 på udebane mod NK Gorica et – i international sammenhæng lavt rangeret hold fra Slovenien og igen tabte FCK 5-0, denne gang på hjemmebane.

Nuværende spillertrup 

Førsteholdstruppen sidst opdateret:

Udlejet

Trænerstab 

Se også

Administration

Fakta

Kampe 

Flest kampe
 Superligaen: William Kvist (2005) 284
 Europæiske turneringer: William Kvist (2005) 90
 Totalt: William Kvist 425 (2005)

Flest mål
 Superligaen: Dame N'Doye (2009) 81
 Europæiske turneringer: Dame N'Doye (2009) 18
 Totalt: Dame N'Doye (2009) 91 (pr. 01.06.2019)

(I parentes debutår)

Største sejr i Superligaen
 7-0 hjemme mod OB den 5. marts 2023

Største nederlag i Superligaen
 0-5 ude mod Silkeborg den 17. april 1994 og mod Brøndby IF den 16. maj 2005.

Yngste debutant
 Roony Bardghji, 16 år og 6 dage, debut 21. november 2021 i startopstillingen mod AGF ved (udskiftet efter 65 min.)

Ældste spiller i kamp
 Per Poulsen, 42 år og 125, målmand i kamp dem Brøndby IF den 18. juni 1995.

Yngste målscorer
 Roony Bardghji, 16 år og 13 dage, scorede til 1-2 i superligakamp ude mod Aab den 28. september 2021.

Sektion 12 

Sektion 12 er den såkaldte stemningstribune i PARKEN for FCK's fans, den er placeret på den nedre del af B-tribunen (Unibet-tribunen). Den blev lavet til stemningstribune i 2006 efter nogle møder med Urban Crew, FCKFC og FCK, da Urban Crew gerne ville have unummerede pladser på Nedre C men ikke kunne få det, besluttede de tre i enighed, i 2003 om at lave en del af Nedre B om til en tribune hvor stemningsyderne i PARKEN kunne komme. Det blev senere lavet om til hele Nedre B, og til store kampe i dag bliver Øvre B også åbnet, som fungerer som en udvidelse af Sektion 12.

Tilskuere 
Tilskuerrekord
 Pokalkamp: 41.044 tilskuere i Parken (Pokalfinalen 21. maj 1998 mod Brøndby IF)
 Ligakamp: 41.201 tilskuere i Parken (30. april 2006 mod Brøndby IF)
 Royal League: 21.763 tilskuere i Parken (12. maj 2004 mod Brøndby IF)
 International kamp (UEFA Champions League): 75.852 tilskuere på Nou Camp i Barcelona (20. oktober 2010 mod FC Barcelona)

Tilskuerstatistik på hjemmebane 

Opdateret pr. 5. marts 2023

Tallene ovenfor er korrigeret for sæsonerne 2006-07, 2007-08, 2008-09 og 2009-10 efter det kom frem i Dagbladet Børsen d. 23/9 2011 at Parkens tilskuertal var blevet pumpet kunstigt op.

Andet 
Medlemmer af FCKFC
 21.700 (Marts 2008)

Internationalt 

Der har været både store opture og store nedture for FC København i de internationale turneringer, og efter mange "lige ved og næsten" kampe, lykkedes det endelig i 2006/2007 sæsonen, at kvalificere sig til Champions Leagues gruppespil.

Europæisk deltagelse 

FC Københavns placering på UEFA's klubrangliste pr. 1. september 2020.
{| class="wikitable"
|-
|Nr.
! Klub
! Nation
! 2015/16
! 2016/14
! 2017/15
! 2018/16
! 2019/20
! Point
|-
|30
| Sporting Clube de Portugal
| 
| 7,000
| 6,000
| 17,000
| 10,000
| 10,000
| 50,000
|-
|31
| RB Leipzig
| 
| -
| -
| 17,500
| 5,000
| 27,000
| 49,000
|-
| 32
| FC Schalke 04
| 
| 11,000
| 18,000
| -
| 17,000
| -
| 46,000|-
| 33
| FC Internazionale Milano 
| 
| -
| 4,000
| -
| 15,000
| 25,000
| 44.000|-
| 34
| CSKA Moskva
| 
| 7,000
| 7,000
| 17,000
| 9,000
| 4,000
| 44,000|-
| 35
| Olympiacos FC
| 
| 10,000
| 10,000
| 5,000
| 8,000
| 10,000
|43,000|-
| 36
| FC København
| 
| 1,000
| 16,000
| 7,000
| 4,000
| 14,000
| 42,000|-
| 37
| SC Braga
| 
| 15,000
| 5,000
| 9,000
| 2,000
| 10,000
| 41,000|-
| 38
| SS Lazio
| 
| 14,000
| -
| 17,000
| 6,000
| 4,000
| 41,000|-
| 39
| AS Monaco
| 
| 5,000
| 25,000
| 6,000
| 5,000
| -
| 41,000|-
|}
Kilde: (UEFA's officielle hjemmeside)

 Resultater 

 Titler Liga Danmarksmesterskabet Vinder (14): 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022
 Sølv (7): 1994, 2002, 2005, 2012, 2014, 2015, 2020
 Bronze (3): 1998, 2008, 2021Cup-turneringer Pokalturneringen Vinder (8): 1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017
 Sølv (4): 1998, 2002, 2007, 2014
 Super Cup Vinder (3): 1995, 2001, 2004
 finalist (3): 1997, 1998, 2003
 Blev ikke spillet i 1998 og 2003 pga. uoverenstemmelser mellem F.C. København og Brøndby IF
 Liga Cup Vinder (1): 1996
 Finalist (2): 2005, 2006Skandinavisk Royal League Vinder (2): 2005, 2006
 Sølv (1): 2007
 Scandinavian Masters Andenpladsen (1): 1998Internationalt King’s Cup Vinder (1): 1994Reserveholdsturneringer Reserveholdsturneringen Vinder (1): 2003, 2013, 2014
 Ørestads Cup Vinder (2): 2000, 2002
 Andenpladsen (2): 1999, 2001Kåringer Fair Play Vinder (1): 2001
 Vinder (1): 2009Indendørsturneringer Danmarksmesterskabet Vinder (2): 1996, 1997
 Det uofficielt Danmarksmesterskab
 Andenpladsen (1): 2002
 Liga Cup
 Vinder (1): 1996
 Nordic Cup
 Vinder (1): 1998
 Nackas Minna
 Vinder (1): 2004

 Oversigt over årene Noter: DM=Danmarksmesterskabet, PT=Pokalturneringen, RL=Royal League, CL=Champions League, UC=UEFA Cup, EL=Europa League, ECL=European Conference League CWC=Cup Winners Cup, TC=Toto Cup, SM=Scandinavian Masters Spillerhæder 

 De største profiler 

Top 25 (valgt af fck.dk's læsere 2006)

1 Sibusiso Zuma (188/53)
2 Peter Nielsen (131/22)
3 Lars Højer Nielsen (211/66)
4 Christian Poulsen (56/11)
5 Todi Jónsson (207/68)
6 Bjarne Goldbæk (100/22)
7 Erik Mykland (65/1)
8 Peter Møller (201/55)
9 Michael Mio Nielsen (284/5)
10 Niclas Jensen (150/10)
11 Ståle Solbakken (senere træner for klubben 2006-2011 og igen 2013-2020) (15/4)
12 Christian Lønstrup (253/22)
13 Michael Manniche (49/12)
13 Álvaro Santos (120/52)
15 Tobias Linderoth
16 Lars Jacobsen
17 Bo Svensson (196/4)
18 Diego Tur (225/15)
19 Jesper Christiansen 
20 Hjalte Bo Nørregaard 
21 Jacob Laursen (58/4)
22 Martin Johansen (142/40)
23 Michael Johansen (134/24)
24 Antti Niemi (55/0)
25 Morten Bisgaard (98/14)

Andre store profiler

(I parentes noter og kampe/mål)

 Årets spiller og topscorer 

 Danske landsholdsspillere 
31 spillere:

Torben Piechnik (1992), Brian Kaus (1993), Lars Højer Nielsen (1993), Mark Strudal (1993), Martin Johansen (1993), Bjarne Goldbæk (1996), Niclas Jensen (1998), Christian Poulsen (2001), Thomas Rytter (2001), Thomas Røll Larsen (2002), Martin Albrechtsen (2002), Peter Møller (2001), Michael Silberbauer (2005), Michael Gravgaard (2005), Jesper Christiansen (2005), Lars Jacobsen (2006), Jesper Grønkjær (2006), William Kvist Jørgensen (2007), Morten Nordstrand (2007), Ulrik Laursen (2008), Thomas Kristensen (2008), Hjalte Bo Nørregaard (2008), Mathias Zanka Jørgensen (2008), Martin Vingaard (2009), Nicolai Jørgensen (2012), Andreas Cornelius (2012), Kris Stadsgaard (2012), Daniel Jensen (2013), Thomas Delaney (2013), Stephan Andersen (2014), Peter Ankersen (2016), Viktor Fischer (2018).

(I parentes debutår i FCK som landsholdspiller)

 Media mv. om F.C. København 
 Bøger 
Om klubben
 FCK : på evig jagt efter den umulige drøm / Kurt Thyboe. – Valby : Borgen, 1999.
 K.B. 125 år – Et kalejdoskopisk billede af en boldklub og dens by / Allan Mylius Thomsen & K.B.s redaktionsudvalg. – Kbh. : Politikens Lokalaviser Grafisk i samarbejde med Kjøbenhavns Boldklub, 2000.
 FC Krøniken : en klub bygges / Kaare Johnsen, Jan Erik Hansen. – Kbh. : Høst, 2001.
 Spillet om FCK / Christian Thye-Petersen & Kasper Steenbach. – Viby J. : JP Bøger, 2002.
 Jeg er FCK-fan / Mogens Madsen. – Kbh. Ekstra Bladet, 2002.
 Boldklubben 1903 – ægte samhold gav den styrke. En farverig beretning om 100 år i sort og hvidt / Jan Flodin – Kbh. : Boldklubben 1903, 2003.
 Jeg er FCK-fan 2003-04 / Mogens Madsen. Kbh. Ekstra Bladet, 2003.
 Arvefjender : klassiske fodboldopgør i Europa : antologi / redigeret af Peter Grønborg og Thomas Rasmussen. – Kbh. : People's Press, 2004.
 Slaget om København : den store bog om Brøndby-FCK / Jens Jam Rasmussen, Michael Rachlin. – Kbh. : People's Press, 2005.Om personer Don Ø / Flemming Østergaard. – - Kbh. : Ekstra Bladet, 2002.
 Varmt hjerte, koldt blod : management i F.C. København og drømmen om Europa / Flemming Østergaard. – - Kbh. : People's Press, 2005.
 32 / Peter Møller. – - Kbh. : Tipsbladet, 2005.
 Livet er for kort til lange afleveringer : erindringer med mening / Niels-Christian Holmstrøm. – - Kbh. : Lindhardt og Ringhof, 2006.
 Flemming. Manden bag myten Don Ø / Marie Lade. – - Kbh. : Ekstra Bladet, 2008.Skønlitteratur Hafnia punk / Benn Q. Holm. – - Kbh. : Munksgaard/Rosinante, 1998.

 Periodika 
 Officielt FCKampprogram / FC København, Byens hold. – Kbh.
 FC København Fan Club – Nr. 1+2 (senere udgivet som Brølet) – Kbh. : F. C. København Fan Club, 1992 Brølet 
 Brølet : F.C. København Fan Club. – Nr. 3 – Kbh. : F.C. København Fan Club, 1993- Brølet 
 Byens hold : nyt fra og om F.C. København. – 1998-
 FCK balls. – Nr. 1- (løbende udgivelse siden vinter 2005/06)-. – [Aalborg] : Advice, 2005- FCK Balls 

 Film 
 FCK - sidste chance / instruktion Jacob Thuesen ; producer Michael Haslund-Christensen. – [S.l.] : Experience ; [Kbh.] : i co-produktion med Det Danske Filminstitut, Kort- & Dokumentarfilm ; [Søborg] : Danmarks Radio, TV Fakta ; Kbh. : Det Danske Filminstitut, Kort- & Dokumentarfilm {distributør}, 1998.
 Zuma the Puma / produced and directed by Jon Bang Carlsen. – [Kbh.] : Det Danske Filminstitut ; [Ballerup] : [distribution: DBC medier], 2002.Sæsonvideoer'''
 FCK 97/98 – DR Multimedie, 1998.
 FC København Danmarksmester 2000/2001 Vi holdt hjem : DM 2002-2003. – [S.l.] : Viasat Facility : for Supershoppen.dk, 2003.
 FCK – Dobbelt op : Mester & Pokalvinder 2003/2004. : Viasat Facility, 2004.
 Nat og dag : FC Københavns sæson 2004-2005. – [S.l.] : Sport Viasat, 2005. ArtPeople, Fridthjof Film.
 F.C. København Sæson 2005-2006 : Sport Viasat, 2006., Midget Entertainment.
 F.C. København Sæson 2006-2007 – Gennembruddet : Sport Viasat, 2007. Fridthjof Film.
 F.C. København Sæsonen 2007-2008 : Sport Viasat, 2008.

 Musik 
 FC Copenhagen. – Storkophon, 1992
 FCK cd vol. 1 : Det fede net. – [Kbh.] : FCK, [1999].
 FCK cd vol. 2 : Al Agami. – [Kbh.] : FCK, [2004].

 Computerspil 
 FCK – lille Leo bruger bolden : FC København.'' – [Kbh.] : Studio 1-2, [2004].

Referencer

Eksterne henvisninger 
 FC København
 FC København Fan Club (FCKFC) 

 
Etableret i 1992
Fodboldklubber under DBU København